Mus kan betyde:
 en mindre gnaver fra bl.a. musefamilien eller studsmusfamilien, f.eks. husmusen og markmusen
 Mus (computer) – en enhed som tilsluttes computere
 Mus i knæet – en skade i knæet
 MedarbejderUdviklingsSamtale (MUS) − ledelsesværktøj
 Mus (slægt) – slægt i musefamilien

Se også 
 Juleleg for en lille juleleg med pebernødder eller nødder der kaldes mus.